Borowiec (Nyctalus) – rodzaj ssaka z podrodziny mroczków (Vespertilioninae) w rodzinie mroczkowatych (Vespertilionidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 48–106 mm, długość ogona 35–74 mm, długość ucha 11–26 mm, długość tylnej stopy 9–17 mm, długość przedramienia 35–70 mm; masa ciała 6–74 g.

Systematyka

Etymologia 
 Atalapha (Atalepha):  „nietoperz”. Gatunek typowy: Atalapha sicula  (nomen dubium).
 Nyctalus:  nuktalos lub νυσταλος nustalos „senny, ospały”.
 Pterygistes: gr. πτερυγιξω pterugiksō „trzepotać”. Gatunek typowy: Vespertilio noctula .
 Noctulina (Noctilinia):  „należący do nocy”, od nox, noctis „noc”. Gatunek typowy: Vespertilio noctula .
 Panugo: etymologia niejasna, Kolenati nie wyjaśnił etymologii nazwy rodzajowej. Gatunek typowy: Vespertilio noctula .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Nyctalus plancyi  – borowiec chiński
 Nyctalus aviator  – borowiec ptasi
 Nyctalus furvus  – borowiec japoński
 Nyctalus montanus  – borowiec górski
 Nyctalus lasiopterus  – borowiec olbrzymi
 Nyctalus noctula  – borowiec wielki
 Nyctalus leisleri  – borowiec leśny
 Nyctalus azoreum  – borowiec azorski

Opisano również wymarły gatunek z miocenu:
 Nyctalus storchi

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Mroczkowate